Курманай — река в России, протекает по Башкортостану. Устье реки находится в 52 км по правому берегу реки Уязы. Длина реки составляет 11 км.

Населённые пункты у реки: деревни Курманайбаш, Крыкнарат, Новые Ишлы.

При впадении в Уязу пересыхает.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Дёма от истока до водомерного поста у деревни Бочкарёва, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201312111100024526.

Примечания 

Притоки Уязы
Реки Миякинского района